Labarthe (Gers)
 Labarthe (Tarn-et-Garonne)
ook:
Labarthe-Bleys,  Tarn
Labarthe-Inard,  Haute-Garonne
Labarthe-Rivière,  Haute-Garonne
Labarthe-sur-Lèze, Haute-Garonne

La Barthe-de-Neste,  Hautes-Pyrénées
Barthe, Hautes-Pyrénées